Le Grand Prix moto d'Italie 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. 

La compétition s'est déroulée du  au  sur le Circuit du Mugello devant 90 477 spectateurs le dimanche.

C'est la  du Grand Prix moto d'Italie.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

2015
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2015
Sport en mai 2015
Ita